Такмичење у брзом ходању на 20 км у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 13. августа на улицама у центру Цириха.

Брзо ходање на 20 км није било на програму претходног Европског првенства у Хелсинкију 2012.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичара из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбржих европских ходача на 20 км 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у ходању на 20 километара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Ходање на 20 км на Европском првенству у атлетици на отвореном